Boroxid ist der Name mehrerer Verbindungen von Bor und Sauerstoff:

Bortrioxid B2O3
Bor(II)-oxid (BO)x
Bor(I)-oxid (B2O)x